Louis Jensen kan henvise til flere personer:

 Louis Jensen (forfatter) – dansk forfatter (*1943).
 Louis Jensen (maler) – dansk maler (1858–1908).
 Louis Jensen (musiker) – dansk cellist (1882–1955).